Aleksandar Ćirić – ex pallanuotista serbo
 Dragan Ćirić – ex calciatore serbo
 Milovan Ćirić – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo